Müller-Dietz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Müller-Dietz (1931–2022), deutscher Rechtswissenschaftler und Schriftsteller
 Heinz E. Müller-Dietz (1923–1998), deutscher Augenarzt